Kotys I (król Bosporu)
 Kotys I (król Traków)